Бред Фрідель, Бредлі Говард Фрідель (англ. Bradley Howard Friedel, 5 травня 1971, Лейквуд, штат Огайо) — колишній американський футбольний гравець, воротар.
 Егон Фрідель (1878—1938) — австрійський журналіст, письменник і театральний критик; також виступав як актор, артист кабаре і конферансьє.
 Фрідель Рауш (нім. Friedel Rausch, 27 лютого 1940, Дуйсбург — 18 листопада 2017, Ор) — німецький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Шарль Фрідель (фр. Charles Friedel; 12 березня 1832, Страсбург — 20 квітня 1899, Монтобан) — французький хімік-органік і мінералог, член Паризької АН.
 Альфред Луц, Фрідель Луц, Альфред «Фрідель» Луц (нім. Alfred «Friedel» Lutz, нар. 21 січня 1939, Бад-Фільбель) — німецький футболіст.
Жак Фрідель (1921 - 2014) -  французький фізик  теоретик.